5. arméfördelningen eller V. arméfördelningen är ett namn på en arméfördelning och kan avse:

V. arméfördelningen (1893–1927)
V. arméfördelningen (1937–1941)

Historiska militära indelningar i Sverige
Ej längre existerande svenska arméfördelningar